Texcatepec hace referencia a varios artículos:

 Texcatepec municipio de Veracruz.
 Texcatepec Localidad de Hidalgo.